Okręty US Navy o nazwie USS  "Wissahickon":
 Pierwszy  był kanonierką będącą w służbie w latach 1861-1865
 Drugi , noszący nazwę USS SP-852 przez część służby, był jednostką patrolową będącą w służbie w latach 1917-1919

Wissahickon